Eickendorf bezeichnet

 Eickendorf (Bördeland), Ortsteil der Gemeinde Bördeland im Landkreis Salzlandkreis in Sachsen-Anhalt
 Eickendorf (Oebisfelde-Weferlingen), Ortsteil der Stadt Oebisfelde-Weferlingen im Landkreis Börde in Sachsen-Anhalt

Siehe auch:
 Eigendorf